Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par :
 Boutès fils de Pandion, qui devient grand-prêtre d'Athènes à la mort de son père ;
 Boutès fils de Téléon, un des Argonautes, qui fut aimé d'Aphrodite ;
 Boutès fils de Borée, père d'Hippodamie.